Marchais peut faire référence à :

Patronyme 
 Dominique Marchais (19?-), réalisateur français
 Edmé Pierre Louis Marchais (1760-1846), général de brigade français 
 Jean Marchais (1746-1841), homme politique français 
 Joséphine Marchais (1842-1874), communarde
 Georges Marchais (1920-1997), homme politique français, secrétaire général du Parti communiste 
 Liliane Marchais (1935-2020), dirigeante communiste française et épouse de Georges Marchais 
 Maurice Marchais (1878-1945), maire de Vannes et député du Morbihan 
 René Marchais (1877-1949), chanteur français 
 René Robert des Marchais, seigneur des Marchais, (1673-1753), écuyer, universitaire, doyen et maire d'Angers

Toponyme 
Plusieurs communes françaises :  
 Marchais, dans  l'Aisne et de la région Hauts-de-France ; gentilé : Marchaisiens.
 Marchais-Beton, dans l'Yonne et la région Bourgogne-Franche-Comté.

Une ancienne communes françaises :  
 Marchais-en-Brie, dans l'Aisne et la région Hauts-de-France, aujourd'hui intégrée à Dhuys-et-Morin-en-Brie.

Voir aussi 
 Saulx-Marchais, une commune française, située dans le département des Yvelines et la région Île-de-France ; gentilé : Marcasalucéens.

Sources 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France